Галин (Добрич, 12. март 1991) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Видеографија 
 
 

Рођени 1991.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи